Burgweg steht für:
 Burgweg, historische Straße in Braunfels, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burgweg, Großlage im Weinanbaugebiet Rheingau um Lorchhausen, Lorch, Rüdesheim am Rhein und Geisenheim, siehe Liste der Weinlagen im Rheingau
 Iphöfer Burgweg, Großlage im Weinanbaugebiet Franken

Siehe auch:
 Burgstraße
 Burgenweg